Neudörfel může být:

sídlo v Německu:
 Neudörfel (Aue) – místní část města Aue v Sasku
 Neudörfel (Glashütte) – místní část města Glashütte v Sasku
 Neudörfel (hornolužicky Nowa Wjeska) – část obce Räckelwitz v Sasku, v německé části Horní Lužice.

německé označení míst v České republice:
 Nová Ves (Volfartice) v Čechách
 Nová Véska (Staré Město) ve Slezsku
 Nová Véska (Norberčany) na Moravě
 Nová Víska (Dolní Poustevna) v Čechách